Maqui, membre dels maquis, resistència antifranquista espanyola, organitzada en forma de guerrilles; 
 Maqui o maquisard, membre de la guerrilla rural a França durant la Segona Guerra Mundial;
 Maqui Edicions, editorial gironina especialitzada en la publicació de jocs de rol;
 Maqui o Aristotelia chilensis, espècie de planta de la família Elaeocarpaceae nativa del bosc temperat plujós de Valdivia a Xile i zones adjacents de l'Argentina
 Maquis (Star Trek)''', grup polític fictici de l'univers de Star Trek